Джонстаун () — название многих населённых пунктов

Гайана 
 Джонстаун (Гайана) — существовавшее в 1975—1978 годах поселение организации «Храм народов».

США 
 Джонстаун (Вайоминг)
 Джонстаун (Колорадо)
 Джонстаун (Мэриленд) — поселение в южном Мэриленде
 Джонстаун (Огайо)
 Джонстаун (Пенсильвания) — город в округе Камбрия, штат Пенсильвания
 Джонстаун (Висконсин)

Ирландия 
 Джонстаун (Килкенни)
 Джонстаун (Килдэр)
 Джонстаун (Дун-Лэаре-Ратдаун)

См. также 
 Джонстон
 Джорджтаун (значения)